Antlers Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Antlers Hotel (Spirit Lake, Iowa), NRHP-ID 07000452
 Antlers Hotel (Lorain, Ohio), NRHP-ID 82001470